Startrampe steht für:
 Startrampe (Rakete), Startvorrichtung für Raketen
 Startrampe (Sport), Absprung- oder Abflugfläche bei einigen Sportarten
 Startrampe, die Schanze auf Flugzeugträgern ohne Dampfkatapult, siehe Flugzeugträger #Schanzenstart 

 Startrampe (Musikmagazin) des Bayerischen Rundfunks
 Startrampe.net, Informations- und Kommunikationsportal

Siehe auch:
 Rampe (Begriffsklärung)